Osoby o tym nazwisku:
 Edward Ungeheuer – polski wojskowy
 Krystyna Ungeheuer-Mietelska – polska tancerka, choreograf i pedagog